UWT steht für:
Ummah Welfare Trust, islamische Hilfsorganisation
Umoja Wa Wanawake Tanzania, tansanische Frauenorganisation

Abkürzung